Pláka kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Pláka (ort i Grekland, Attika), Nomarchía Anatolikís Attikís, 
 Vrachonisída Gáïdaros (ö i Grekland, lat 36,44, long 27,40), Sydegeiska öarna, Nomós Dodekanísou, 
 Vrachonisída Gáïdaros (ö i Grekland, lat 36,49, long 27,29), Sydegeiska öarna, Nomós Dodekanísou, 
 Pláka (ort i Grekland, Sydegeiska öarna), Kykladerna, 

Robotskapade Greklandförgreningar